Хотимльская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Хотимльская волость (Карачевский уезд) — в составе Орловской (позднее — Брянской) губернии.
 Хотимльская волость (Ковровский уезд) — в составе Ковровского уезда Владимирской губернии, а с 1918 года — Шуйского уезда Иваново-Вознесенской губернии.